Госсенс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Госсенс, Джон (род. 1988) — нидерландский футболист.
 Госсенс, Петрус-Ламбертус (1827—1906) — бельгийский кардинал, титулярный епископ Абдеры и коадъютор.
 Госсенс, Роже (1926—2019) — бельгийский хоккеист на траве.